Скопление Насоса (Abell S0636, ) — скопление галактик в составе сверхскопления Гидры-Центавра. Скопление Насоса является третьим по расстоянию до Местной группы скоплением после скопления Девы и скопления Печи. Расстояние от Солнца до скопления составляет от 40,5 Мпк до 40,9 Мпк; для земного наблюдателя скопление находится в направлении созвездия Насоса. Скопление Насоса не следует путать с карликовой галактикой в Насосе.

Скопление Насоса принадлежит редкому III типу по классификации Баутц — Моргана, то есть не имеет центральной доминирующей ярчайшей галактики скопления. В скоплении при этом доминируют две массивные эллиптические галактики NGC 3268 и NGC 3258, всего же скопление содержит около 234 галактик. Скопление очень плотное по сравнению с другими скоплениями, такими как скопление Печи и скопление Девы, содержит галактики ранних типов и большую долю карликовых эллиптических галактик. Скопление разделяется на две группы галактик: Северную подгруппу вокруг NGC 3268 и Южную подгруппу с центром в NGC 3258.

Красное смещение скопления как целого составляет z = 0,0087, то есть скопление, как и большинство объектов во Вселенной, удаляется от Местной группы. Наблюдения в рентгеновском диапазоне на спутнике ASCA показывают, что скопление является почти изотермическим со средней температурой kT ~ 2,0 кэВ.

Примеры объектов в скоплении Насоса 

NGC 3267
NGC 3568
NGC 3258
NGC 3269

NGC 3271
NGC 3258A
NGC 3258B
NGC 3260

NGC 3267
NGC 3268
NGC 3273

См. также 
 Скопление Волос Вероники
 Скопление Эридана
 Скопление Печи
 Скопление Наугольника
 Скопление Девы

Примечания 

Burnham Jr., Robert (1978) Burham's Celestial Handbook Revised Edition Vol. 1 of 3. Dover Publications. New York 

Скопления галактик
Объекты каталога Abell